Navidad (span. navidad ‚Weihnachten‘) steht für:
 La Navidad, erste spanische Niederlassung in Amerika, auf der Insel Hispaniola
 Navidad, einst bedeutsamer Entdeckerhafen an der Westküste Mexikos, siehe Barra de Navidad

Siehe auch:
 Joe Navidad, spanisch-US-amerikanischer Film von 1966
 Navidad Nuestra, Weihnachtskantate des argentinischen Komponisten Ariel Ramírez
 Feliz Navidad, modernes spanisches Weihnachtslied im Latin-Rhythmus